Risting ist der Familienname von:
 Sigurd Risting (1870–1935), norwegischer Historiker

Sonstiges:
 Risting-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik